Уличный театр АспектР — это профессиональный уличный театр, работающий в уникальном жанре. Театр сочетает в себе технику анимации маски, уличный танец и интерактивное взаимодействие с публикой.
Единственный уличный театр в России специализирующийся на жанре walking act (спектакль в движении) — редкий в России и популярный в Европе вид уличного представления. Образы создаются непосредственно из актера и его качеств, эмоций, характера, пластики и настроения, поэтому каждый перфоманс по своему уникален.

События 
Театр АспектР принимает участие в крупнейших событиях России: в праздниках городов, в фестивалях уличных театров. 

Основные события:

 Международный фестиваль уличных театров Елагин парк, 2019, 2022;
 Международные Ганзейские Дни (Псков, 2019);
 Международный фестиваль уличных театров в Архангельске;
 Международный фестиваль уличных театров «Флюгер» (Пермь) — 2020, 2021, 2022;
 День Горняка в Кировске (Мурманская область) — 2019, 2022;
 День Химика (Апатиты) — 2021, 2022;
 Фестиваль искусств в Костомукше — 2019;
 Фестиваль «Сахалинская Рампа» (Южно-Сахалинск) 2019
 Московские сезоны (Москва) — 2019, 2020;
 Station 1371 (Калуга) — 2020;
 Фестиваль уличных театров «Без кулис» (Великий Новгород) 2021, 2022;
 «Город А» (Красногорск) — 2021;
 Передвижной фестиваль негосударственных театров (Санкт-Петербург) — 2021;
 Городской фестиваль «Ах, Море» (Санкт-Петербург) — 2020;
 Столетие Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого (Липецк) — 2021;
 Международный инклюзивный театральный фестиваль «ПианоFest» (Нижний Новгород) — 2021;
 Первый Арктический Ямальский фестиваль уличных театров (Яр-Сале) — 2021;
 Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан» (Абакан) — 2021;
 I Всероссийский фестиваль уличных театров и театров на улице (Суздаль) — 2022;
 ИТМО Family Day (Санкт-Петербург) — 2022;
 Фестиваль уличных театров «Арт-лето» (Санкт-Петербург) — 2022;
 Фестиваль уличных театров «Белая река» (Белореченск) — 2022;
 I фестиваль уличных театров «Сказочное королевство» (Севастополь) — 2022;
 Фестиваль уличных театров «Театральный дворик» (Тула) — 2022;
 День города Москва 875—2022.

Художественный руководитель 
Художественный руководитель театра — Алекс, один из самых опытных антерпренёров уличных театров России:

 Режиссёр уличных спектаклей и фестивалей уличных искусств;
 Преподаватель и методист уличного искусства;
 Создатель перформативных команд (основатель Альметьевского уличного театра «Легкие крылья» (2017 г.), труппы в Норильске, в Австрии, на Тайване и т. д.);
 Продюсер иностранного направления международного фестиваля уличных театров «Сны улиц» (Тюмень);
 Дипломированный психолог, искусствовед, теолог.
 Имеет 21-летний опыт работы в сфере уличного искусства.

Примечания

Ссылки 
 http://katalog.streetrussia.com/tproduct/231905700-767486367511-teatr-aspektr
 https://vk.com/theatre.aspektr
 https://oteatre.info/elagin-park-2022/
 https://center-projects.ru/event/festival-ulichnyh-teatrov-2022/
 https://nikatv.ru/news/obshestvo/walking-act-ikosmicheskaya-yarmarka-novogodnyuyu-stolicu-rossii-zhdet-volshebnaya-skazka
 http://new.pejo.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/

Театры России